Naselje u Hrvatskoj
 Divoš, naselje u sastavu općine Ernestinovo, Osječko-baranjska županija

Naselje u Srbiji
 Divoš (Srijemska Mitrovica, Srbija), naselje u općini Srijemska Mitrovica